Xe est un symbole, qui signifie :
 Xénon, l'élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.

Xe est un nom :
 Entre 2009 et 2011, il s'agit du nom de la société militaire privée américaine appelé précédemment Blackwater USA puis Blackwater Worldwide, et actuellement nommée Academi.

 Jaguar XE, une berline du constructeur anglais Jaguar.